Tienda puede referirse al establecimiento comercial donde se obtiene bienes a cambio de dinero, pero también puede referirse específicamente a:
 Tienda en línea
 Tienda de conveniencia
 Grandes almacenes
 Supermercado
 Tienda de campaña, término que no tiene relación con los anteriores y que es una forma de vivienda.